La temporada 2015 del Campeonato Mundial de Rallycross de la FIA, fue la segunda temporada de dicho torneo. La temporada consistió en 13 carreras, comenzando el 25 de abril en Portugal y finalizando el 29 de noviembre en Argentina. El campeonato se lo llevó por segundo año consecutivo, el noruego Petter Solberg.

Calendario

Equipos y Pilotos

Clasificación

Pilotos

Equipos

Referencias 

Rally en 2015
Temporadas del Campeonato Mundial de Rallycross de la FIA